Schnellecke steht für:

 Rolf Schnellecke (* 1944), deutscher Unternehmer und ehemaliger Oberbürgermeister von Wolfsburg
 Schnellecke Group, deutsches Logistikunternehmen